Il distretto di Jambyl () è un distretto del Kazakistan con capoluogo Asy.

Jambyl